Marconato è un cognome italiano che può indicare:

Alberto Marconato, rugbista (n. 1988)
Denis Marconato, cestista (n. 1975)